

Patronyme 

 Betty Meade, joueuse de tennis et de squash américaine ;
 Carl J. Meade, astronaute américain ;
 George G. Meade, général de l'armée de l'Union ;
 Glenn Meade (1957-), écrivain irlandais ;
 Godwin Meade Pratt Swift (1806-1864), inventeur britannique ;
 James Meade, économiste britannique ;
 L. T. Meade, auteure et femme de lettres irlandaise ;
 Michael J. Meade (1944-), écrivain, mythologue, et conteur américain ;
 Paige Meade, le vrai nom de Paigey Cakey, rappeuse britannique ;
 Richard Meade, cavalier britannique ;
 Robin Meade, journaliste américaine née en 1969.

Toponyme 

  ;
 Meade, siège du comté de Meade, au Kansas (États-Unis) ;
 Meade, rivière d'Alaska aux États-Unis, dans le Borough de North Slope.

Autre 
 Meade Instruments, fabricant américain de matériel optique

Patronyme anglais